Hiroshi Tsuchida – doppiatore giapponese
 Hisashi Tsuchida – allenatore di calcio ed ex calciatore giapponese
 Wakako Tsuchida – atleta paralimpica e slittinista giapponese